Мировая лига водного поло — коммерческое соревнование национальных сборных команд по водному поло. Проводится под эгидой Международной федерации плавания (FINA) с 2002 года среди мужских команд и с 2004 года среди женских с целью увеличения популярности водного поло в мире.

Система соревнований 
Розыгрыш Мировой лиги проходит в два этапа. Первый этап представляет собой серию зональных турниров. Одна или две лучшие команды из каждой зоны — Америки, Африки, Азии и Океании и нескольких групп зоны Европы — выходят в Суперфинал. Команда страны-организатора Суперфинала на первом этапе участвует вне конкурса. 

Участники Суперфинала (обычно 8 команд) разбиваются на две группы. По итогам матчей в группах формируется состав четвертьфинальных пар. Победители четвертьфиналов продолжают борьбу за медали по системе плей-офф, проигравшие оспаривают 5—8-е места.

В рамках Мировой лиги FINA были испытаны разные правила проведения ватерпольных матчей. Так с 2002 года каждый период в матчах мужских команд продолжался 9 минут, большой перерыв между второй и третьей четвертью длился 15 минут. В 2005 году был опробован новый формат женских матчей — продолжительность каждой четверти увеличилась с 7 до 8 минут (официально нововведение вступило в силу с 15 сентября 2005 года).

В настоящее время соревнования проводятся по единым правилам. Продолжительность периода составляет 8 минут, предусмотрены 2-минутные перерывы между четвертями и большой 5-минутный перерыв между второй и третьей четвертью. В случае ничейного результата после четырёх периодов победитель матча определяется в серии штрафных 5-метровых бросков. 

Для участников Мировой лиги предусмотрены денежные призы, в частности победитель мужского турнира награждается призом в $100 тыс., а женского — $50 тыс.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт FINA

Соревнования по водному поло
Мировая лига водного поло